Cullinan (Zuid-Afrika), plaats in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng.
 Cullinan (diamant), beroemde diamant genoemd naar deze plaats.
 Rolls-Royce Cullinan, een auto (SUV), geproduceerd door Rolls-Royce Motor Cars.